Силард, Лео (Сцилард) — американский физик венгерско-еврейского происхождения. 
 Сцилард — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.